Eddy County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Eddy County (New Mexico)
 Eddy County (North Dakota)